Miejscowości w USA:
 Otho – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
Gminy w USA:
 Otho (ang. Otho Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster